Neumarkt har flere betydninger:

 Neumarkt in der Oberpfalz, en by i den tyske delstat Bayern i det sydlige Tyskland
 Neumarkt-Sankt Veit, en by i delstaten Bayern i Tyskland